Clarkson kan avse:

 Clarkson University – Potsdam, New York, USA
 Jeremy Clarkson - Brittisk programledare

Geografi

Antarktis 

 Clarkson (udde),

Australien 

 Clarkson (samhälle), Western Australia, Wanneroo,

USA 

 Clarkson, Kentucky – ort, Grayson County, 
 Clarkson, Nebraska – ort, Colfax County, 
 Clarkson, New York – ort, Monroe County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar